In der Mathematik gibt es eine Anzahl von Resultaten, die mit dem Namen von Mark Kac verknüpft sind. Es handelt sich nicht zuletzt um die folgenden:
 Feynman-Kac-Formel
 Satz von Erdős-Kac
 Wiederkehrsatz von Kac